Cyclic redundancy check
 Centre for Research and Conservation, een onderzoekscentrum van de KMDA
 Control and Reporting Centre, een luchtverdedigingsorgaan van de luchtmacht
 Caricom Reparations Commission, een intergouvernementele commissie van de Caricom